Sal eller SAL har flere betydninger:

 Et stort lokale, se Sal (lokale)
 Sal (etage) - En etage i en bygning
 En flod i Rusland, se Sal, Rusland
 En flod i (del-)staten Goa i Indien, se Sal, Goa
 En ø ved Cap Verde, se Sal, Kap Verde
 En træsort, Sal-træ, se Sal (Shorea robusta)
 SAL 9000 - computer på jorden i romanen 2010: Odyssey Two. (søstercomputer til HAL 9000)

Anvendt som forkortelse:
 El Salvador International Airport, hvis IATA kode er "SAL"
 South African Airways – Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL)
 Svenska Amerika Linien

Desuden er Sal et almindeligt (kæle)navn i engelsksprogede områder, som forkortelse af Salvatore.